Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Реал Бетис» 108-м в его истории.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Бетис» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания 

2016/2017
Бетис